Lestrange oder L’Estrange ist der Familienname folgender Personen:

 Augustin de Lestrange (1754–1827), französischer Trappistenabt, Ordensreformator und Klostergründer
 David l’Estrange (* 1948), australischer Rugby-Union-Spieler
 Ebulo Lestrange, 1. Baron Strange († 1335), englischer Adliger und Militär 
 Fulk Lestrange, 1. Baron Strange of Blackmere (um 1267–1324), englischer Adliger
 Gisèle Lestrange (1927–1991), französische Zeichnerin und Grafikerin
 Heimon Lestrange († um 1274), Herr von Beirut, siehe Hamo le Strange

 Roger Lestrange († 1311), englischer Adliger, Militär und Beamter
 Roger L’Estrange (1616–1704), englischer Politiker und Autor

Lestrange ist der Name folgender fiktiven Personen:
 Bellatrix Lestrange, siehe Figuren der Harry-Potter-Romane #Bellatrix Lestrange